Osoby o tym nazwisku:
 Juliusz Sielanko – polski fizyk
 Wiktor Sielanko – polski inżynier łączności i polityk